Білінський Григорій Іассонович (бл.1832, Нехайки — 28.02.1893) — священик зі старого україноруського православного священницького роду Полтавщини. Батько священика Григорія Григоровича Білінського, дядько військового і суспільно-політичного діяча, контр-адмірала Української Республіки Михайла Івановича Білінського.

Життєпис 

Народився в селі Нехайки близько 1832 р.

15 липня 1853 р. закінчив Полтавську духовну семінарію зі званням студента.

Висвячений на священика до Архістратиго-Михайлівської церкви села Капустинці Пирятинського повіту 12 серпня 1856 р.

15 жовтня 1867 р. призначений помічником благочинного.

4 серпня 1868 р. — благочинним.

З 1868 р. — голова Переяславського духовно-училищного з'їзду.

4 листопада 1871 р. призначений настоятелем Успенської соборної церкви в місті Золотоноша, за своїм проханням залишений настоятелем церкви с. Капустинці.

З 12 жовтня 1873 р. — протоієрей, настоятель Успенської соборної церкви в м. Золотоноша; з 16 лютого 1876 р. — законовчитель повітового, потім міського двокласного училища, з 1874 р. до 19 січня 1889 р. — член Золотоніської повітової училищної ради, потім — голова Золотоніського повітового відділення Полтавської єпархіальної училищної ради.

Нагороди: набедреник 13 травня 1864 р.; схвалення та благословення єпархіального начальства 22 березня 1865 р.; скуфія 3 серпня 1871 р.; камилавка 18 квітня 1875 р.; наперсний хрест від Святійшого Синоду 1 квітня 1882 р.; орден Св. Анни 3 ст. 3 лютого 1885 р.; орден Св. Анни 2 ст. 15 травня 1891 р.

Помер 28 лютого 1893 р. о 10 год. вечора, похований в Золотоноші поряд з могилою раніше померлого сина.

Джерела 

 http://geno.ru/article/3469/ 

Українські священники
Уродженці Драбівського району
Поховані в Золотоноші